Ženská dvouhra Toray Pan Pacific Open 2018 probíhala ve druhé polovině září 2018. Do singlové soutěže tokijského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráček. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla dánská světová dvojka Caroline Wozniacká, kterou ve druhém kole vyřadila Italka Camila Giorgiová.

Vítězkou se stala čtvrtá nasazená Češka Karolína Plíšková, jež ve finále zdolala japonskou turnajovou trojku a úřadující šampionku z US Open Naomi Ósakaovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si po triumfu na Porsche Tennis Grand Prix připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo jedenáctý singlový titul na okruhu WTA Tour. 26letá Plíšková na 7. místě žebříčku WTA vystřídala právě Ósakaovou a ukončila její 10zápasovou neporazitelnost.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Pan Pacific Open
WTA Tour 2018
Tenis v Japonsku v roce 2018